Als Steckholz wird bezeichnet:

 ein Gehölzsteckling, siehe Steckling#Steckholz
 ein Pflanzholz